Мэнеску () — румынская фамилия. Известные носители:

 Мэнеску, Маня (1916—2009) — румынский государственный деятель.
 Мэнеску, Корнелиу (1916—2000) — румынский министр.